Макси́м Оле́гович Ли́нников (род. 27 сентября 1980, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский актёр драматического театра и кино, музыкант. Художественный руководитель Региональной молодежной лаборатории театра и фольклора. Автор, вокалист, гитарист и основатель рок-группы «Команда Макс».

Биография 
Родился 27 сентября 1980 года в Свердловске, в семье доктора химических наук Олега Дмитриевича Линникова.

Окончил среднюю школу № 157 города Екатеринбурга. В 1998 году поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт на факультет «Актёр драматического театра и кино» (мастер курса А. В. Петров).

После окончания института жил в Екатеринбурге, участвовал в антрепризных театральных постановках, работал ведущим, арт-директором ночного клуба, записал два музыкальных альбома и выступал со своей рок-группой на концертах.

В 2008 году переехал в Москву, и практически сразу был принят в труппу Театра Наций, параллельно стал сниматься в кино.

Одной из сильнейших театральных работ стало воплощение образа Карлеса, которого он сыграл в спектакле «Метод Грёнхольма», поставленном болгарским режиссером Явором Гырдевым. Здесь Линникова можно увидеть в роли одного из четырех главных персонажей. Вместе с ним играют актеры И. Г. Гордин, С. Н. Чонишвили и В. В. Толстоганова.

Снимался в сериалах «Универ», «Глухарь», «Карпов», «Пятницкий», «Реальные кабаны», «Обручальное кольцо», «Чернов», «Шуберт», в фильмах «Метро», «Притяжение» и других. Исполнил главные роли в полнометражном фильме «Вера», документальной картине «Неизвестный Лермонтов», докудраме «Один на один», блокбастере режиссёра Андрея Грачева «Бодибилдер». На данный момент фильмография Линникова насчитывает более 60 названий.

С детства Максим увлекается музыкой. Является гитаристом, вокалистом, автором музыки и стихов, лидером и основателем группы «Команда Макс», исполняющей мелодичные рок-композиции. Группа выступает на фестивалях и дает сольные концерты.

С 2018 года Максим Линников является ведущим культурно-просветительского проекта «Посольские вечера в Царицыно».

В 2019 году назначен художественным руководителем Региональной молодежной лаборатории театра и фольклора.

Семья и родственники 
 Отец — Олег Дмитриевич Линников (род. 28 июля 1958 года), учёный, физикохимик, доктор химических наук.

 Мать — Марина Валерьевна Линникова (урожденная Бубенщикова; род. 20 февраля 1960 года), бухгалтер.

 Сестра — Елена Олеговна Линникова, звукорежиссёр, певица.

Творчество

Театральные работы

Государственный театр наций 
 «Метод Грёнхольма» (Карлес)
 «Триумф любви» (Арлекин, слуга Гермократа)

Фильмография

Роли в кино 
 2001 ― «Привет, малыш!» — эпизод
 2005 — «Гибель Империи» — Валиев, прапорщик
 2005 — «Есенин» — эпизод
 2007 — «Дело было в Гавриловке» — клипмейкер из Москвы
 2008 — «Преступление будет раскрыто» — следователь горпрокуратуры
 2008 — «Глухарь» — ППСник
 2008 — «Солдаты. Новый призыв»
 2008 — «Я — телохранитель» — Фенин, телохранитель
 2008 — «Вернуть на доследование» — Дмитрий Саркисов
 2008 — «Срочно в номер-2» — Василий Ерохин
 2008—2009 — «Огонь любви» — Иванов, дежурный
 2008—2011 — «Универ» — Олег-официант
 2009 — «Меч» — помощник
 2009 — «Супруги» — Павел Дмитриев
 2009 — «Глухарь 2. Продолжение» — ППСник
 2010 — «Глухарь 3. Возвращение» — Вася
 2010 — «Реальные кабаны» — Михалыч, дежурный милиционер
 2010 — «Вышел ёжик из тумана» — сотрудник банка
 2011 — «Любовь из прошлого» — риелтор
 2011 — «Весёлый солдат» — младший лейтенант
 2011 — «Зверобой-3» — милиционер
 2012 — «СОБР»
 2012 — «Метро» — Александр Лазицкий, спасатель, врач МЧС
 2013 — «Пыльная работа» — Анатолий
 2013 — «Лорд. Пёс-полицейский» — Андрей
 2015 — «Неизвестный Лермонтов» — Лермонтов
 2016 — «Любовная сеть» — Артём
 2016 — «Вера»
 2016 — «Беловодье. Тайна затерянной страны» — капитан Егоров
 2017 — «Безопасность» — администратор НК
 2017 — «Трюфельный пёс королевы Джованны» — библиотекарь
 2017 — «Лесник. Своя земля» — Константин Аникеев, лётчик
 2017 — «Притяжение» — патрульный
 2017 — «Шуберт» — Васильев
 2017 — «Сальса» — Максим
 2019 — «Чернов» — Остудин
 2020 — «Бодибилдер» — Алекс
 2021 — «Потерянные» — Родион Минин
 2022 — «Оффлайн» — Нижиков
 2022 — «Тверская» — Зыкин

Дискография рок-группы «Команда Макс» 
 2004 — «Осенний вечер»
 2007 — «Немного любви»

Примечания

Ссылки 
 Ссылка 1

Выпускники Екатеринбургского театрального института
Актёры театра России
Актёры телевидения России
Певцы и певицы России
Гитаристы России